Borgo Trento – quartiere di Brescia
Borgo Trento – quartiere di Verona